CHC steht für:
 Charlottenburger HC, Berliner Sportverein
 Cöthener HC 02, Köthener Feld- und Hallenhockeyverein
 CHC Airways, ehemalige niederländische Fluggesellschaft 
 Le Club de Hockey Canadien, kanadischer Eishockeyverein
 Christchurch International Airport in Neuseeland (IATA-Code)
 Rundstrecken-Challenge Nürburgring, Automobilrennserie
 Container Handling Charge („Containerumschlagsgebühr“), ein Begriff aus der Logistik
 CHC-Gruppe, eine Gruppe attischer Vasenmaler
 CHC-Modell, einer integrierenden Intelligenztheorie basierend auf den Theorien von Raymond Bernard Cattell, John L. Horn und John B. Carroll.

ChC steht für:
 den Baseballverein Chicago Cubs

chc steht für:
 ISO-Code 639 für die Sprache der Catawba

CHC